"Saint Mary", versão anglicizada de "Santa Maria", pode ser:
 Rio Saint Mary's
 Saint-Mary, comuna francesa de Charente
 Saint Mary (Jamaica), divisão administrativa jamaicana
 Saint Mary (Antígua e Barbuda), divisão administrativa antiguana
 Saint Mary Cayon, divisão administrativa de São Cristóvão e Nevis
 Ferrières-Saint-Mary, comuna francesa de Canal
 La Besseyre-Saint-Mary, comuna francesa de Haute-Loire
 Roannes-Saint-Mary, comuna francesa de Canal
 Kombo North/Saint Mary, distrito do Gâmbia

Ver também
 St. Mary (Missouri)
 St. Mary Mead
 Glen St. Mary
 

Desambiguações de topônimos